Název Bloomington může označovat:
město ve Spojených státech
 Bloomington, Minnesota
 Bloomington, Illinois
 Bloomington, Indiana
 Indiana University Bloomington – americká státní univerzita
 Bloomington, Kalifornie
 Bloomington, Idaho
 Bloomington, Kansas
 Bloomington, Maryland
 Bloomington, Missouri
 Bloomington, Nebraska
 Bloomington, Ohio
 Bloomington, Jižní Dakota
 Bloomington, Texas
 Bloomington, Utah

v kultuře
 Bloomington – film z roku 2010